Сэм Ларссон (; 10 апреля 1993, Гётеборг, Швеция) — шведский футболист, нападающий турецкого клуба «Антальяспор» и сборной Швеции.

Клубная карьера 
Ларссон воспитанник футбольной академии клуба «Гётеборг» из своего родного города. 21 октября 2012 года в матче против АИК он дебютировал в Аллсвенскан лиге. 31 марта 2013 года в поединке против «Хеккена» Сэм забил свой первый гол за клуб. В том же году он помог клубу выиграть Кубок Швеции.

В августе 2014 года перешёл в нидерландский «Херенвен», Ларссон подписав с клубом четырёхлетний контракт. 23 августа в матче против «Эксельсиора» он дебютировал в Эредивизи. В этом же поединке Сэм забил свой первый гол за новую команду.

В августе 2017 года перешёл в «Фейеноорд».

Международная карьера 
В 2015 году в составе молодёжной сборной Швеции Сэм выиграл молодёжный чемпионат Европы в Чехии. На турнире он сыграл в матчах против сборных Дании, Италии и Англии.

Достижения 

Командные

 «Гётеборг»
 Обладатель Кубка Швеции — 2012/2013

Международные

 Швеция (до 21)
  Молодёжный чемпионат Европы — 2015

Примечания 

Футболисты Швеции
Игроки сборной Швеции по футболу (до 21 года)
Чемпионы Европы по футболу среди молодёжи
Игроки сборной Швеции по футболу
Игроки ФК «Гётеборг»
Игроки ФК «Херенвен»
Игроки ФК «Фейеноорд»
Игроки ФК «Антальяспор»